Торрес-де-ла-Аламеда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 43,8 км². Население — 7896 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида